Querrien (en bretó Kerien) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 1.659 habitants. El 7 de març de 2007 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Quimper